При́городная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пригородная улица — улица в Апатитах.
 Во Владивостоке:
 1-я Пригородная улица.
 2-я Пригородная улица.
 3-я Пригородная улица.
 4-я Пригородная улица.
 Пригородная улица — улица во Владимире.
 Пригородная улица — улица в Краснодаре.
 Пригородная улица — улица в Липецке.
 Пригородная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Пригородная улица — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Пригородная улица — улица в Ломоносове.
 Пригородная улица — улица в Петергофе.
 Пригородная улица — улица в Ставрополе.
 Пригородная улица — улица в Твери.
 Пригородная улица — улица в Томске.

Украина 
 Пригородная улица — улица в Донецке.
 Пригородная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 В Одессе:
 Пригородная улица.
 2-я Пригородная улица.
 3-я Пригородная улица.
 4-я Пригородная улица.
 Пригородная улица — улица в Симферополе.

Белоруссия 
 Пригородная улица — улица в Минске.